Crociato – guerriero cattolico impegnato in una crociata;
stato crociato – tipologia di Stato feudale cristiano medievale, creato al seguito di una crociata;
crociato – termine araldico;
ragno crociato – aracnide europeo;
crociato – legamento nell'articolazione del ginocchio.

Pagine correlate 
Democrazia Cristiana – partito politico italiano detto dello scudo crociato, dal suo simbolo.